Atlantis puede referirse a:

 Atlantis, nombre griego que significa «hija de Atlante» o «de Atlas», refiriéndose al dios griego del mismo nombre;
 Nombre griego de la Atlántida;
 Nombre del crucero auxiliar alemán de la Segunda Guerra Mundial, Atlantis;
 Nombre del transbordador espacial Atlantis de la NASA (EE.UU.);
 Atlantis (Florida), ciudad del condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos;
 Atlantis (Marvel), ciudad sumergida imaginaria, inventada por Bill Everett en 1939 como reino del príncipe Namor, el «hijo vengador»;
 Atlantis (DC Comics), otra ciudad sumergida imaginaria, regida por Aquaman;
 Atlantis (Era Thuria), reino ficticio de la Era Thuria, ideado por el escritor estadounidense Robert Ervin Howard y basado en el mito griego de la Atlántida;
 Atlantis (Stargate), ciudad de ficción en el Universo Stargate;
 Serie de televisión de ciencia ficción llamada Stargate Atlantis;
 Lugar de refugio de las personas creadoras en la novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas;
 Película Atlantis: el imperio perdido de Disney;
 Atlantis (luchador), profesional de lucha mexicano;
 Grupo Atlantis, conjunto de compañías aseguradoras centradas en la economía social;
 Atlantis Paradise Island, complejo hotelero en Nassau;
 Hotel Atlantis, en Dubái;
 Expedición Atlantis, travesía realizada en 1984 por un grupo argentino que efectuó el cruce del Océano Atlántico en una balsa de troncos;
 Operation Atlantis, proyecto, encabezado por Werner Stiefel, de crear una micronación en aguas internacionales;
 Atlantis 2183, juego de rol español amateur publicado en 1995 por el fanzine La Rosa Negra;
 Atlantis 2213, segunda edición del anterior, publicada en 2001 por la Asociación Juvenil de Interpretación Lúdica de León;
 Atlantis: The Second Age, juego de rol publicado en 2005 en Canadá por el editor Morrigan Press.